1978 Голяма награда на Франция е 28-ото състезание за Голямата награда на Франция и девети кръг от сезон 1978 във Формула 1, провежда се на 2 юли 1978 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Франция